A Lucius Domitius Ahenobarbus nevet több, az előkelő plebejus Domitia genshez tartozó római politikus és hadvezér is viselte a Római Köztársaság idején.

 Lucius Domitius Ahenobarbus, Kr. e. 94. consulja
 Lucius Domitius Ahenobarbus, családi kapcsolatai nem tisztázottak; Praetor Kr. e. 80-ban, Hispania Citerior proconsulja; Quintus Caecilius Metellus Pius hívta segítségül Sertorius ellen, ám annak quaestora, Hirtuleius legyőzte, és meghalt a csatában (Kr. e. 79)
 Lucius Domitius Ahenobarbus, Kr. e. 94. consuljának fia, Kr. e. 54. consulja.
 Lucius Domitius Ahenobarbus, az előző unokája, Kr. e. 16. consulja
 Lucius Domitius Ahenobarbus, az előző unokája, a későbbi Nero császár.